Niemcy:
 Bremerhaven-Lehe – dzielnica Bremerhaven
 Bremerhaven-Lehe – stacja kolejowa w Bremerhaven

Zobacz też:
 Lehe